Pukovnija PZO-a (protuzračne obrane) ustrojena je 2008. tijekom preustroja OSRH kao ustrojbeni dio Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV u Osijeku. 

Zapovjedništvo Pukovnije, zapovjedna bitnica i 1. bojna smješteni su u vojarni "Zemunik", 2. bojna smještena je u vojarni "Udbina", a 3. bojna u vojarni u Dugom Selu.

Težišna zadaća Pukovnije jest provedba specijalističke vojne obuke i funkcionalnih tečajeva roda PZO. Ona također pruža potporu školovanju svih časnika i dočasnika roda PZO. 
Najveći dio obuke, i to od specijalističke vojne obuke vojnika na dragovoljnom služenju vojnog roka, praktične obuke časnika roda PZO, tečajeva za dodatnu osposobljenost vojnika gardijskih brigada roda PZO, trenažnih i bojnih gađanja postrojbi PZO HKoV-a, provode dočasnici Pukovnije.

U njihovu je sastavu i Bitnica Strela 10, namijenjena isključivo za davanje potpore Snagama brzog odgovora, što je, uz obučnu, najvažnija misija Pukovnije PZO. Većina tehnike i njezinih pripadnika iz sastava je nekadašnjih brigada PZO-a. Ponajviše iz 204. brigade iz Divulja, 201. brigade iz Osijeka i iz Dugog Sela.

Izvori
 Pukovnija PZO, Hrvatski vojnik, 299/300, srpanj 2010. 

Postrojbe u Oružanim snagama RH